Kaleb steht für:
 Kaleb (Ostpantar), ein indonesisches Dorf im Distrikt Ostpantar

Kaleb ist der Rufname bzw. Familienname folgender Personen:
 Kaleb, biblische Figur
 Ante Kaleb (* 1993), kroatischer Handballspieler
 Ella Asbeha (um 500–540), auch Kaleb, spätantiker Herrscher von Aksum
 Nikša Kaleb (* 1973), kroatischer Handballspieler
 Vjekoslav Kaleb (1905–1996), kroatischer Schriftsteller

Kaleb als Organisationsbezeichnung
 Gruppe Kaleb Deutschland, eine Unterorganisation der Universalkirche des Königreich Gottes (Igreja Universal do Reino de Deus)

Kaleb ist die Abkürzung für
 KALEB e.V., Kooperative Arbeit Leben Ehrfürchtig Bewahren, die erste Abtreibungsgegner-Organisation in den neuen Bundesländern – 1990 von aktiven Christen in Leipzig gegründet. 

Siehe auch:
 Caleb
 Kalebstraube